Le GAZ-53-19 était une série de camions basés sur le GAZ-53 original et produits entre 1975 et 1988. Sa principale différence avec le GAZ-53 était qu'il avait un lit mobile et pourrait à peu près comme un camion à benne basculante. Le véhicule n'a été remplacé par rien directement.

53-19
Poids lourd des années 1970
Poids lourd des années 1980